

Острандер — місто, штат Міннесота
 Острандер — селище, штат Огайо